SMŽ je lahko kratica za:
 Severomoravská župa (Severomoravská župa)
 Siško-moslavška županija (Sisačko-moslavačka županija), županija na Hrvaškem